La avenida Cobo es una importante arteria vial del sur de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Calles del barrio de Parque Chacabuco (Buenos Aires)
Calles del barrio de Nueva Pompeya (Buenos Aires)
Cobo